Lützenhardt ist der Name folgender Orte:

 Lützenhardt (Waldachtal), Ortsteil der Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Lützenhardt (Bad Teinach-Zavelstein), Weiler in der Stadt Bad Teinach-Zavelstein, Landkreis Calw, Baden-Württemberg